Footwork FA17 je Footworkov dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1996, ko sta z njim dirkala Ricardo Rosset in Jos Verstappen. Ob kar dvajsetih odstopih obeh dirkačev skupaj, je Verstappen dosegel edino uvrstitev moštva v točke s šestim mestom na Veliki nagradi Argentine. Na koncu je ta točka moštvu prinesla deveto mesto v konstruktorskem prvenstvu.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

FA17
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1996